Ordway kan syfta på:

Personer 
 Alfred Ordway (1821–1897), amerikansk landskaps- och poträttmålare
 Ordway Tead (1891–1973), amerikansk organisationsteorist
 William Ordway Partridge (1861–1930), amerikansk skulptör, lärare och författare

Geografi 
 Ordway, Colorado
 Ordway, South Dakota